8/7 kan syfta på:

 8 juli
 7 augusti (amerikanskt datumformat)